Daucus dubius är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Hans Ludwig Krause. Daucus dubius ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
dubius